Ruslan Kurbanov (athlétisme), un athlète ouzbek 
Bakhodir Kurbanov (né en 1972), lutteur ouzbek
Nikita Kurbanov (né en 1986), joueur russe de basket-ball
Ruslan Kurbanov (né en 1991), escrimeur kazakh